Florea Grup este o companie producătoare de pavaje și borduri din Alba Iulia, județul Alba, România, care a luat ființată în anul 1996.
Compania este deținută de frații Florea Marcel și Florea David.

Compania are o capacitate de producție de 20.000 de mp pe zi în cele patru fabrici de la Alba Iulia (județul Alba), Ploiești (județul Prahova), Arad (județul Arad) și Roman (județul Neamț).

Note

Legături externe 
www.petrapavaje.ro - Site web oficial

Producători de materiale de construcții din România